Mc – wyraz stawiany przed nazwiskiem Szkotów pochodzenia celtyckiego, także Mac (z celtyckiego syn)
 Mc – symbol moskowu, syntetycznego pierwiastka chemicznego
 .mc – domena internetowa Monako według ccTLD
 Kod ISO 3166 europejskiego państwa – Monako
 Master of Ceremony – raper zabawiający publiczność rymowaną improwizacją
 Mastercard
 Medium Coeli – „środek nieba”, pojęcie z astrologii
 Metoda Monte Carlo
 Midnight Commander – menedżer plików w systemach uniksowych
 Minecraft – gra komputerowa
 Military Cross (także M.C.) – brytyjskie odznaczenie wojskowe
 Misjonarki Klaretynki – żeńskie zgromadzenie zakonne
 Misjonarki Miłości – żeńskie zgromadzenie zakonne
 Młode Centrum – organizacja młodzieżowa promująca m.in. idee liberalizmu, integracji europejskiej i społeczeństwa obywatelskiego.
 Multi Coating – powłoki wielowarstwowe (ang.) stosowane przy produkcji współczesnych obiektywów
 musicassettes – kaseta magnetofonowa
 rzymska liczba – 1100
 MC – megakulomb
 mC – milikulomb
 MC – Manchester City
 MC – skrót od ang. Motorcycle Club (Klub Motocyklowy), oznaczenie klubu motocyklowego. W hierarchii klubowej stoi wyżej od klubów FG (Free Group), RC (Riding Club) i innych
 МС (ros. миротворческие силы) – siły pokojowe Rosji